Merknaam
Zanetti (bedrijf), Italiaans motorfietsmerk

Personen
Arthur Zanetti, Braziliaans turner
Cristiano Zanetti, Italiaans voetballer
Javier Zanetti, Argentijns voetballer
Marco Zanetti, Italiaans biljarter
 Roberto Zanetti (1952), Zwitsers politicus

Achternaam